Psarscy herbu Abdank – polski ród szlachecki
 Psarscy herbu Jastrzębiec – polski ród szlachecki
 Psarscy herbu Pomian – polski ród szlachecki